Чонтой отар — бывший ауховский хутор в Новолакском районе Дагестана.

Располагался на юго-востоке от селения Гамиях, хутор основан представителями чеченского тайпа чонтой, оно и легло в основу названия хутора. На русский язык переводится, как «хутор чонтойцев».

Примечания 

Новолакский район
Аух
Исчезнувшие населённые пункты Дагестана